Элек (; ) — город в медье Бекеш, на юго-востоке Венгрии. Расположен на границе с Румынией, в 25 км от административного центра медье — города Бекешчаба. Город занимает площадь 54,94 км².

История 
Элек, впервые упоминается в исторических источниках в 1232 году. В 1739 году в городе была эпидемия чумы.

Население

Население по данным на 2010 год составляет 4985 человек. По данным прошлой переписи 2001 года население города насчитывало 5531 человек. По данным той же переписи 84 % населения Элека представлено венграми; 8 % — румынами; 4 % — цыганами и 4 % — немцами.

Динамика численности населения:

Города-побратимы

Примечания

Ссылки
 Официальный сайт

Примечания

Города Венгрии